Ахольфинг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 1757 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,32 км². Официальный код  —  09 2 78 112.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии